Ронаго () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Комо.

Население составляет 1648 человек (2008 г.), плотность населения составляет 785 чел./км². Занимает площадь 2 км². Почтовый индекс — 22027. Телефонный код — 031.

Покровителями коммуны считаются свв. Виктор Мавр и Дефендент.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://comune.ronago.co.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики